

Geografia
 Sarcey – comune francese nella regione del Grand Est
 Sarcey – comune francese nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone
 Francisque Sarcey (1827-1899) – critico teatrale e giornalista francese
 Michèle Riot-Sarcey (...) – docente francese